Урумилк (Урумилки; ) — мужское имя. Известные носители:
 Урумилк I — царь Библа (конец VIII века до н. э.)
 Урумилк II — царь Библа (первая половина V века до н. э.)